Рене Летелье Мартнер (; 21 сентября 1915, Сан-Бернардо — 2 июля 2006, ) — чилийский , международный мастер (1960).

Шахматная карьера 
Пятикратный чемпион Чили (1957, 1959, 1960, 1964, 1972 гг.). Серебряный призёр чемпионата Чили 1934 г. Бронзовый призёр чемпионата Чили 1961 г.

Серебряный призёр чемпионата Южной Америки 1937 г.

В составе сборной Чили участник семи шахматных олимпиад (1939—1974 гг.). Трижды играл на 1-й доске.

Победитель международного турнира в Монтевидео (1954 г.; впереди М. Найдорфа и О. С. Бернштейна, которых он победил в личных встречах). Победитель и призёр ряда международных турниров. На протяжении многих лет постоянный участник традиционных турниров в Мар-дель-Плате.

Неоднократно представлял Чили в зональных турнирах.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Участники шахматных олимпиад